Mont Ventoux Dénivelé Challenge 2021 var den 3. udgave af det franske cykelløb Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Det 155 km lange linjeløb blev kørt i departementet Vaucluse den 8. juni 2021 med start i Vaison-la-Romaine og mål på Mont Ventoux. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021.

Resultat

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021